Истлейк — фамилия.

Известные носители:
 Истлейк, Элизабет (1809—1893) — английская писательница.
 Истлейк, Уильям (1917—1997) — американский писатель.
 Истлейк, Чарльз Локк (1793—1865) — британский художник.